Potter County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Potter County, Pennsylvania
 Potter County, South Dakota
 Potter County, Texas